Кастриотија (-{Kastrioti}-) може бити:
 Кастриотија, албански назив за Обилић, град на Косову и Метохији, Србија
 Кастриот (село) (sq), село у општини Кастриот (sq), Албанија

Види још 
 Кастриот (вишезначна одредница)
 Кастриоти, албанска средњовековна племићка породица
 Кнежевина Кастриоти, кнежевина у средњовековној Албанији